Teige ist der Name folgender Asteroide:
 (17407) Teige, Asteroid

Teige ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Teige (* 1939), deutscher Judoka und Präsident des Deutschen Dan-Kollegiums
 Elisabeth Teige (* 1980), norwegische Opernsängerin
 Josef Teige (1861–1921), tschechischer Anwalt, Historiker und Archivar 
 Karel Teige (1900–1951), tschechischer Kritiker, Kunsttheoretiker, Publizist, Künstler und Übersetzer
 Lisa Teige (* 1998), norwegische Schauspielerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Teig